«На переломе» — советский художественный фильм режиссёра Николая Лебедева.

Вышел на экраны 9 декабря 1957 года.

Сюжет 
Виктора Цаплина подростком после смерти отца мачеха отдала в одесский детдом из-за подозрения в краже часов. В детдоме новенького встретили недружелюбно. Когда у воспитателя Луки Степановича пропали старинные часы, виновником сочли Виктора. Через несколько дней Виктор находит часы на пляже, но никому не говорит об этом.

Успешно закончив семилетку, Виктор поступил в мореходное училище. Он плохо учится, нарушает дисциплину. Однажды он уходит в море с подвыпившими рыбаками. Встав у штурвала, Виктор разбивает катер. Его отчисляют из училища.

О своей судьбе Виктор рассказывает девушке Свете и Луке Степановичу. Под их влиянием он решает изменить свою жизнь. Виктор Цаплин решает уехать работать кочегаром на Камчатку. Перед отъездом он дарит Луке Степановичу новые часы и обещает друзьям стать новым человеком.

В ролях 
 Вячеслав Жариков — Виктор Цаплин
 Нина Дробышева — Нина
 Михаил Екатерининский — Лука Степанович
 Андрей Костричкин — отец Светы
 Виктор Гераскин — Капельдудкин
 Юрий Сорокин — Яшка
 Иван Дмитриев — Никитенко
 Лев Жуков — Старовойтов
 Борис Лёскин — Димка
 Любовь Виролайнен — девочка
В эпизодах: Александр Мельников, Александр Соколов, Антонина Павлычева и другие.

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик — Николай Лебедев
 Автор сценария — Евгений Митько
 Оператор-постановщик — Виталий Чулков
 Композитор — Владимир Маклаков
 Автор текста песни — Николай Глейзаров
 Звукооператор — Б. Хуторянский
 Художники — Александр Блэк и Михаил Головатинский
 Монтажёр — В. Миронова
 Директор картины — Н. Семёнов

Критика 
Киновед Кира Парамонова писала, что «скопление мелких бытовых конфликтов, характеризующих трудное детство героя, сделало фильм не только безрадостным, но беспросветным» и считала, что даже введённый режиссёром оптимистический «финал не мог изменить сущность произведения». Она утверждала: «Даже высокий профессионализм режиссёра не смог преодолеть искусственность и однообразие сюжета».

Примечания

Литература

Комментарии 

Фильмы СССР 1957 года
Детские фильмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Николая Ивановича Лебедева
Фильмы на русском языке